Der Lee-on-Solent Challenger 1984 war ein Tennisturnier, das vom 14. bis 20. Mai 1984 in Lee-on-the-Solent stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1984 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, eine Doppelkonkurrenz wurde nicht ausgespielt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1984
Tennisturnier in Gosport